Capitol (soap), een Amerikaanse soapserie
 Capitol Reef National Park, een nationaal park in Utah
 Capitol Records, een Amerikaanse platenmaatschappij, later onderdeel van EMI
 Capitol Evangelie Centrum, de pinkstergemeente van David Maasbach in Den Haag
 Capitol (Nieuwe Binnenweg)

Zie ook 
 Capitole, doorverwijspagina
 Capitool, doorverwijspagina